Toponímia:
 Palmer (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 El Palmer, possessió i llogaret del municipi de Campos (Mallorca)
 Arxipèlag Palmer, arxipèlag de l'Antàrtida al nord-oest de la Península Antàrtica
 Palmer Lake, població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Palmer (Massachusetts)
 Camí del Palmer, camí del migjorn de Mallorca
 Biografies:
 Àngels Cardona Palmer (Palma, 1951)
 Daniel David Palmer (1845 – 1913), fundador de la quiropràctica
 Edward Palmer (botànic) botànic britànic
 Felicity Palmer (Cheltenham, Gloucestershire, 1944), mezzosoprano anglesa 
 Gus Palmer (Anadarko, Oklahoma, 1943), professor de llengua kiowa
 Jonathan Palmer, pilot de curses automobilístiques britànic
 Keke Palmer (Harvey, 1993), actriu i cantant estatunidenca 
 Manuel Salas Palmer (? - 1898), empresari i polític eivissenc
 Patricia Rosselló Palmer (Mallorca, 1974), empresària turística mallorquina
 Raimon el Palmer (Piacenza, Emília-Romanya, 1139/1140 - 1200), sant catòlic
 Edward Palmer Thompson (1924, Oxford - 1993, Worcester), historiador anglès, socialista i pacifista
 Zoie Palmer
 Miscel·lània:
 Cargol de Palmer, aparell de mesura
 Marquès del Palmer, títol nobiliari